Condado de Lewis es el nombre de 8 condados en los Estados Unidos.

 Condado de Lewis (Idaho)
 Condado de Lewis (Kentucky)
 Condado de Lewis (Misuri)
 Condado de Lewis (Nueva York)
 Condado de Lewis (Tennessee)
 Condado de Lewis (Washington)
 Condado de Lewis (Virginia Occidental)
 Condado de Lewis and Clark (Montana)